Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2022 probíhala v druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Nor Casper Ruud, který z turnaje před jeho začátkem odstoupil.

Vítězem se stal třetí nasazený Španěl Roberto Bautista Agut, jenž ve finále za 93 minut zdolal Rakušana Filipa Misolice po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Qatar Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý antukový. 20letý rodák ze Štýrského Hradce Misolic odehrál první hlavní soutěž na okruhu ATP Tour po obdržení divoké karty. Bodový zisk mu zajistil premiérový posun do Top 150 na žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2022
ATP Tour 2022